Премия Ника Холоньяка () —  награда Оптического общества (OSA). Вручается за выдающиеся достижения в области оптики с использованием полупроводниковых устройств и материалов. Названа в честь учёного Ника Холоньяка. Учреждена в 1997 году. Награждение проводится с 1998 года. Медалью награждены два лауреата Нобелевской премии.

Лауреаты

Примечания

Ссылки 
 Сайт премии 

Награды Оптического общества
Списки лауреатов премий
Физика полупроводников
Награды по алфавиту